Ilja Venäläinen – ex calciatore finlandese
 Kati Venäläinen – ex fondista finlandese